Sotades werden folgende bekannte Persönlichkeiten genannt:

 Sotades (Töpfer), ein im 5. Jahrhundert v. Chr. tätiger Töpfer aus Attika
 Sotades (Bildhauer) aus Thespiä, (5. Jahrhundert v. Chr.) der den „Wagenlenker von Delphi“ geschaffen haben soll.
 Sotades (Dichter), ein griechischer Dichter aus der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts v. Chr.

 Sotades-Maler, Notname eines attischen, im 5. Jahrhundert v. Chr. in der Werkstatt des Töpfers Sotades tätigen Malers